NK Urania je nogometni klub iz Baške Vode.  U sezoni Prve Županijske lige 2016./17. ostvarili su povijesni plasman u 3. HNL - Jug.

U sezoni  se natječe u 3. HNL – Jug.

Povijest
Klub je osnovan 1922. godine, u doba kada se Baška Voda tek počela razvijati. Ime je dobio po Zeusovoj kćeri Uraniji, jednoj od devet Muza, a predložio ga je mladi gimnazijalac i budući liječnik Šimun Sikavica. Prvi predsjednik kluba bio je Mate Jurišić-Šurić.

Početci su bili vrlo teški, jer nije bilo sredstava, dresova, rekvizita, kao ni igrališta. Prvu loptu u klub je donio već spomenuti Šimun Sikavica, a treniralo se i igralo na terenu iza crkve. Stariji žitelji Baške Vode s nepovjerenjem su gledali na nogometni klub, ali ubrzo su shvatili da rad kluba ujedinjuje mladost, njeguje prijateljstvo i zajedništvo, razvija sportski duh i smisao za društveni život. Klub je tako postao miljenik na samo nogometaša i simpatizera već cijele Baške Vode.

Svoje prve utakmice Urania je odigravala sa svojim susjedima, makarskim Biokovom i Zmajem, s Komitom iz Omiša, Hajdukom iz Jelse i drugima. Godine 1932. Urania se učlanjuje u Splitski nogometni podsavez, čiji će član ostati do početka Drugog svjetskog rata. Nakon rata, Urania nastupa do 1949. godine, nakon čega slijedi pauza od 16 godina kada klub ne sudjeluje u nogometnim natjecanjima, već samo igra prijateljske utakmice pod imenom "Biokovo".

U prvenstvenoj sezoni 1966./1967. Urania se uključuje u natjecanje Grupnog prvenstva Splitskog nogometnog podsaveza, gdje osvajanjem drugog mjesta prelazi u viši rang natjecanja, ligu Splitskog nogometnog podsaveza. U sezonama 1967./68. i 1968./69. klub superiorno osvaja prvo mjesto u ligi i nakon kvalifikacijskih utakmica plasira se u tadašnju Dalmatinsku nogometnu ligu - zonu. Godine 1975., zbog reorganizacije natjecanja, Urania seli u Međuopćinsku ligu Split - Makarska, u kojoj nastupa sve do 1985.

Od 1985. godine klub je član Dalmatinske lige, u kojoj se natječe do sezone 1994./1995., kada osvajanjem prvog mjesta postaje član Treće hrvatske nogometne lige - jug. U Trećoj ligi Urania nastupa sve do sezone 1998./1999., kada nakon ponovne reorganizacije natjecanja postaje član Prve lige nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije, čiji je današnji nasljednik 4. HNL jug - skupina A.

O velikoj povezanosti kluba i mještana Baške Vode svjedoči i spomenik poginulim i preminulim Urancima, kojeg su mještani 1972. godine, povodom 50. godišnjice osnutka kluba, postavili u predvorju današnjeg igrališta i klupskih prostorija.

Klub se ističe dobrim rezultatima u mlađim dobnim kategorijama.

Navijačka skupina "Štakori"
NK Urania je jedan od rijetkih nižerazrednih klubova koji ima svoju registriranu navijačku skupinu. "Štakori" su osnovani 1989. godine . 

Kao udruga građana "Štakori" postoje od 2005. godine.

Literatura
 Jurica Gizdić: "Urania - baškovoška zvijezda vodilja 1922. – 2002."

Izvori

Vanjske poveznice
 Službena stranica 
 Navijačka skupina "Štakori"

Urania
Baška Voda